Константин Милованов:
 Милованов, Константин Анатольевич (род. 1972) — актёр.
 Милованов, Константин Александрович (1897—?) — советский государственный и политический деятель, председатель Оренбургского областного исполнительного комитета.